Salov ist der Familienname folgender Personen:
 Sergeï Salov, russischer Pianist
 Sergej Salov (* 1940), deutsch-russischer Schachspieler

Salov ist der Name folgender Orte:
 ein Ort in der Slowakei, siehe Salov (Slowakei)

Salov steht für:
 Salov S.p.A., Società per Azioni Lucchese Olii e Vini, ein italienischer Speiseölehersteller

Siehe auch:
 Salow